Госконюшня — деревня в Томском районе Томской области России. Входит в состав Калтайского сельского поселения. Население —  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в лесной местности, возле угодий Калтайского заказника, у истока реки Ум.

Уличая сеть не развита.

 Географическое положение
Расстояние до:

 областного и районного центра г. Томск: 40 км.

 центра поселения с. Калтай: 17 км.

История 
Возникла при СССР как подсобное хозяйство Госконюшни (у городского ипподрома) и входил в Калтайский сельсовет.

На основании решения Томского районного исполнительного комитета № 252 от 01.04.1964 Калтайский сельский Совет был упразднён, а подсобное хозяйство Госконюшня включено в Курлекский сельский Совет.

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ деревня вошла в муниципальное образование Калтайское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Коневодство: племенная ферма с табуном.

Транспорт 
Грунтовая улучшенная автодорога (щебень), выезд на трассу Юрга-Томск (М53) (поворот на 22 км шоссе).

Примечания 

Населённые пункты Томского района